Billesholm kan henvise til flere stednavne:
 Billesholm (Skåne) – en bebyggelse, hvis navn er taget efter nedennævnte borg, og som er beliggende i Luggude Herred i Skåne
 Billesholm ruin – en historisk herregård ved navn Billesholm og i dag en borgruin ved ovennævnte bebyggelse